(174567) 2003 MW12 ali  (174567) 2003 MW12 je čezneptunski asteroid, ki se nahaja v Kuiperjevem pasu.

Odkritje 
Odkril ga je Jeffrey A. Larsen 21. junija 2003.

Lastnosti 
Asteroid ima premer okoli 765 km. Njegova tirnica je nagnjena za 21,494 °. Spada v skupino kubevanov.

Opombe in reference 

Asteroidi
Astronomska telesa, odkrita leta 2003
Kubevani